Современный польский алфавит состоит из 32 букв:

В неполонизированных иностранных словах (особенно в иноязычных именах и названиях) могут встречаться также Q, V, X, многообразные иностранные акцентированные буквы (чаще всего в фамилиях немецкого и французского происхождения), кроме того, в таких словах буква C может читаться как K. Названия букв таковы:

Близкую к буквам роль играют также многочисленные ди-, три- и тетраграфы: CH, CZ, DZ, DŹ, DŻ, RZ, SZ, SZCZ, ŚĆ (ŚC перед I), ŹDŹ (ŹDZ перед I), ŻDŻ; некоторые из них могут рассматриваться как буквы с точки зрения упорядочения слов по алфавиту (так, в этимологическом словаре Брюкнера (1927) слова на CH, CZ и SZ идут после слов на H, Ć и Ś соответственно).

Как ди-, три- и тетраграфы могут рассматриваться сочетания согласных с участием I: CI (=Ć), DZI (=DŹ), NI (=Ń), SI (=Ś), ŚCI (=ŚĆ), ZI (=Ź), ŹDZI (=ŹDŹ), а также сочетания GIE/GIĘ и KIE/KIĘ. 

В редких случаях таковыми можно считать и сочетания смягчаемых букв с IA/IĄ, IO, IU (без произнесения I как гласной и в случае неотнесения её к вышеперечисленным основным ди-, три- и тетраграфам).

Буквы Ą, Ę, Ń и Y не употребляются в начале слова, поэтому могут быть заглавными только при написании всего слова заглавными буквами.

Хвостик (ого́нэк) под Ą и Ę исторически обозначает носовое произношение; по-русски всегда передаётся вставкой Н или М (если перед B или P), даже если реально в произношении ничего носового сейчас уже нет.

Штрих над согласными C, N, S, Z обозначает их «мягкость» (в некотором смысле: на слух Ć, Ś, Ź гораздо ближе к чь, шь, жь, чем к ць, сь, зь) и используется только в конце слова и перед согласными. Перед гласными же штрих не пишется, а на мягкость указывает буква i или её сочетания с гласными: koń (конь) — koni (кони) — konia (коня).

Исторически твёрдое Żż иногда писали в виде Z̒z̒. (Не следует путать с мягким Źź.) Другой вариант, используемый и поныне, особенно в рукописном тексте — Ƶƶ с чертой посередине.

Сочетание cj в словах латинского происхождения, согласно старой орфографии, писалось как cy
(ср.: kompozycya и совр. kompozycja).

Буква Ó читается так же, как U, и так же передаётся по-русски. Разница между ними лишь историческая: через Ó обозначается не изначальный звук [u], а сравнительно недавно изменившийся из [о] (в словообразовании и словоизменении часто чередуется с не изменившимся O: Kraków — w Krakowie, krakowski).

При передаче польских имён и названий по-русски многие особенности произношения не учитываются: так, указанные выше Ć, Ś, Ź передаются не шипящими Ч, Ш, Ж, а свистящими Ц, С, З; обычно не передаётся оглушение согласных в конце слова и рядом с глухими, буква Ł передаётся как Л, а не как У или В и т. п. Кроме того, польские фамилии на -ki/-ka в русской передаче дополняются до -кий/-кая, за редкими исключениями (например, Барбара Брыльска, но не Брыльская).

Алфавит на основе кириллицы 

Во время правления Николая I в целях русификации Польши рассматривался вариант перевода польской письменности на кириллицу (1852).

Образец:

Повро́тъ Татыпр̌езъ А. Мицкевича
По́йдзьце о дзятки, по́йдзьце вшистке разэмъ
За място, подъ слупъ на взго́рэкъ,
Тамъ пр̌едъ цудовнымъ кле̨книйце образэмъ,
Побожне змо́вце пацёрэкъ.

Тато не враца ранки и вечоры
Вэ Лзахъ го чекамъ и трводзэ;
Розлялы р̌еки, пэлнэ звер̌а боры,
И пэлно збо́йцо́въ на дродзэ.

Слыша̨цъ то дзятки бегна̨ вшистке разэмъ
За място подъ слупъ на взго́рэкъ,
Тамъ пр̌едъ цудовнымъ кле̨кая̨ образэмъ,
И зачиная̨ пацёрэкъ.

Цалуя̨ земе̨, потэмъ въ име̨ Ойца,
Сына и Духа све̨тэго,
Ба̨дзь похвалёна пр̌енайсьве̨тша Тро́йца
Тэразъ и часу вшелькего.
(...)

Интересный факт 
В разное время польский алфавит с незначительными изменениями использовался для записи литовского, западнорусского, украинского и белорусского языков, а также тракайского диалекта караимского языка.

См. также 
 Польско-русская практическая транскрипция

Примечания

Ссылки 
 Ортографя цырылицка для ѩзыка польскего

Алфавиты на основе латинского